Radan ist der Familienname folgender Personen:

 Bahram Radan (* 1979), iranischer Schauspieler
 Matej Radan (* 1990), slowenischer Fußballtorwart